Зал славы женщин Мичигана (MWHOF) посвящён выдающимся женщинам, как историческим, так и современным, которые были связаны с американским штатом Мичиган. Зал славы был основан в 1983 году Глэдис Беквит и спонсируется Мичиганской ассоциацией женских исследований. Создание Ассоциации и Зала было инициировано пятью профессорами Мичиганского государственного университета, которые читали курс «Женщины в американском обществе».

Номинации в зал славы принимаются от общественности и доступны для женщин, которые достигли известности или родились в Мичигане, а также для тех, кто прожил в штате в течение длительного периода времени. Отборочный комитет ранжирует кандидатуры по заслугам, а второй комитет принимает окончательное решение, обычно ежегодно выбирая от восьми до десяти женщин. Избранниц чествуют на церемонии и ужине в октябре, вручают бронзовую награду за жизненные заслуги. По состоянию на 2021 год в Зал славы включено более 340 женщин.

Зал располагался в доме Кули-Хейз, построенном в 1903 году и расположенном по адресу: 213 W. Malcolm X St. (ранее W. Main Street), прямо к югу от центра города Лансинг, штат Мичиган. В нём была библиотека, а также выставочные галереи, посвящённые сохранению и представлению истории и искусства женщин Мичигана. Здание было открыт для публики 10 июня 1987 года. В Центре также находилась галерея Белен, в которой были представлены произведения искусства женщин из Мичигана.

Женский исторический центр и Зал славы Мичигана переехали на своё нынешнее место в Meridian Mall, 110 W. Allegan St., Suite 10, в 2017 году.

Лауреатки Зала славы

Примечания

Литература

Ссылки 
 Виртуальная галерея лауреаток
 Форма номинации в Зал славы женщин Мичигана
 Женский исторический центр и Зал славы Мичигана
Награды, появившиеся в 1987 году
Культура Мичигана